Family Tree Builder («построитель генеалогического дерева») — бесплатная программа с возможностью приобретения платных премиум-аккаунтов, расширяющих возможности пользователей. Программа разработана израильской компанией MyHeritage.

Особенности программы 
 Обязательная регистрация на сайте (без регистрации программа не запустится);
 Присвоение имени проекта допускается только на английском языке, хотя программа примет наименование и на русском, не сообщив об ошибке, но при создании проекта (вводе первых персон), он автоматически создастся на сайте MyHeritage, но произойдет ошибка создания (сохранения) локального проекта и при всех последующих попытках его создания, будет автоматом присваивать имя проекту, присвоенное в первый раз, что будет приводить к ошибкам при всех последующих попытках создания локальной базы);
 Всплывающие подсказки, как на сайтах Веб 2.0;
 Масштабирование дерева с помощью ползунка;
 Возможность добавления по каждой персоне: общих анкетных данных, внешних данных, ссылок, контактной информации, фактов биографии; добавление фотографий, видеоматериалов, аудиофайлов и документов;
 Печать отчёта в виде «деревьев» с отбором выводимых данных, выбор одного из порядка тридцати стилей;
 Расширенный поиск людей не только по части имени и других данных, но и по наличию фотографии (сайт включает веб-сервис распознавания лица Face Recognition, позволяющий анализировать и идентифицировать фотографию, а также подбирать похожие лица из базы данных, например, кинозвёзд, спортсменов и представителей шоу-бизнеса);
 Виртуальная клавиатура с разными скинами;
 Размещение созданного генеалогического проекта на сайте (семейная страница имеет вид: yourname.myheritage.com), генеалогическая ветвь пользователя может проявиться в общемировом генеалогическом дереве (число зарегистрированных пользователей превышает 10 млн);
 Веб-поиск живых и умерших предков, родственников через MyHeritage Research (используются более чем 1150 генеалогических баз по всему миру)
 Экспорт-импорт данных в общепринятый формат генеалогических программ GEDCOM.
 Функционал Smart Matches осуществляет мониторинг совпадений людей вашего дерева с людьми из других деревьев системы. Совпадения отображаются при критической схожести информации и измеряется в процентах.

См. также 
 Древо Жизни
 GRAMPS

Литература

Ссылки 
 MyHeritage.com — сайт программы Family Tree Builder и компании MyHeritage.

 Family Tree Builder as a possible tool for the construction of genealogical tree. Practical example of the Tacón and Herves family — Lorena Martínez Solís, Naveg@mérica No 2 (2009) 

Генеалогическое программное обеспечение